Ранчо дел Салто има више значења:

 Ранчо дел Салто (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо дел Салто, Ел Салто (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику